Хотмижськ — пристанційне селище, Грайворонський район, Бєлгородська область 
 Хотмижськ — село, Борисовський район, Бєлгородська область (минулому — повітове місто Хотмижського повіту)
 Хотмижськ — залізнична станція Південно-Східної залізниці